

Geografia 
Angola
 Henrique de Carvalho, attualmente Saurimo – capitale della provincia di Lunda, Angola
Brasile
 Padre Carvalho – comune dello stato del Minas Gerais
 Álvaro de Carvalho – comune dello stato di San Paolo

Persone 
 Charlene de Carvalho-Heineken (1954) – imprenditrice olandese naturalizzata britannica
 Evaristo Carvalho (1941-2022) – politico saotomense
 Guilherme Henriques de Carvalho (1793-1857) – cardinale cattolico portoghese
 Henrique de Carvalho (1843-1909) – esploratore portoghese
 João de Sousa Carvalho (1745-1799 o 1800) – compositore e insegnante portoghese
 Ronald de Carvalho (1893-1935) – poeta, saggista e storico brasiliano
 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782) – politico portoghese

Calciatori
 Amauri Carvalho de Oliveira noto come Amauri (1980) – calciatore brasiliano
 Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima noto come Hernanes (1985) – calciatore brasiliano
 Anderson Luiz de Carvalho noto come Nené (1981) – calciatore brasiliano
 Claudio Olinto de Carvalho detto Nené (1942) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Daniel da Cruz Carvalho detto Dani (1976) – ex calciatore e modello portoghese
 Dany Mota Carvalho (1998) – calciatore portoghese con cittadinanza lussemburghese
 Edgar Patricio de Carvalho Pacheco detto Edgar (1977) – calciatore portoghese di origine angolana
 Eduardo dos Reis Carvalho noto come Eduardo (1982) – calciatore portoghese
 Fábio Carvalho (2002) – calciatore portoghese con cittadinanza inglese
 Felipe Melo de Carvalho noto come Felipe Melo (1983) – calciatore brasiliano
 João Dickson Carvalho noto come Carvalho (1952) – calciatore brasiliano
 Joaquim Carvalho (1937-2022) – calciatore portoghese
 Kléber de Carvalho Corrêa noto come Kléber (1980) – calciatore brasiliano
 Nicanor de Carvalho (1947-2018) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano di ruolo attaccante
 Orlando Peçanha de Carvalho noto come Orlando Peçanha o Orlando  (1935) – ex calciatore brasiliano
 Ricardo Alberto Silveira Carvalho noto come Ricardo Carvalho (1978) – calciatore portoghese
 Roger de Carvalho noto come Carvalho (1986) – calciatore brasiliano
 Taylon Vinicius dos Santos Carvalho, noto semplicemente come Taylon (2000) – calciatore brasiliano
 Victor Hugo Santana Carvalho, noto come Vitinho (1998) – calciatore brasiliano
 Vinicius Balieiro Lourenço de Carvalho, noto semplicemente come Vinicius Balieiro (1999)– calciatore brasiliano
 Vítor Manuel Carvalho de Oliveira, noto come Vitinha (2000) – calciatore portoghese

Altri sportivi
 André Carvalho (1997) – ciclista su strada portoghese
 Alexey Martins Rodrigues Carvalho (1967) – ex cestista brasiliano
 Hebert Carvalho, noto anche come Hebert Sousa (1998) – pugile brasiliano
 Jaqueline de Carvalho (1983) – pallavolista brasiliana
 Marco Carvalho (1979) – cestista uruguaiano

Altro 
 Pepe Carvalho – personaggio letterario creato da Manuel Vázquez Montalbán